Otto Stieglitz ist der Name folgender Personen:

* Otto Stieglitz (Widerstandskämpfer) (1903–1944), österreichischer Schriftsteller und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Otto Stieglitz (Maler) (1912–1991), deutscher Maler